La 11 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

Allemagne
  de l'Empire allemand de la Première Guerre mondiale
  allemande de la Seconde Guerre mondiale
Italie
  italienne de la Regio Esercito de la Seconde Guerre mondiale
Japon
  japonaise
  régionale japonaise
URSS - Russie
  russe pendant la Première Guerre mondiale
  de l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale